Pons – miasto we Francji, w regionie Poitou-Charentes, w departamencie Charente-Maritime
 PONS – Polski Obóz Narodowo-Syndykalistyczny
 Wydawnictwo PONS –  niemieckie wydawnictwo wydające słowniki  i materiały multimedialne do nauki języków obcych
 Pons Racing – hiszpański zespół motocyklowy i wyścigowy

Zobacz też